Qusar bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Qusar (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Qusar (Rayon)
 einen Fluss in Aserbaidschan, siehe Qusar (Fluss)